Kuttler ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Kuttler (* 1971), österreichischer Komponist und Opernsänger
 Peter Kuttler (* 1964), deutscher Journalist und Moderator
 Tanja Kuttler (* 1989), deutsche Handballschiedsrichterin
 Wilhelm Kuttler (* 1949), deutscher Geograph und Hochschullehrer

Kuttler bezeichnet:
 Kuttler, mittelalterliche Berufsbezeichnung, siehe Flecksieder